Ephemer (von altgriechisch  „nur einen Tag lang dauernd, vergänglich“) bezeichnet als Attribut verschiedene kurzzeitig auftretende Phänomene:

 Ephemere, einjährige Pflanzen, die innerhalb einer sehr kurzen Vegetationsperiode nur einmal Blüten tragen, einmal Früchte bilden und danach absterben
 spezielle Begriffe:
 Ephemere Architektur, Architektur von temporären baulichen Strukturen und Bauwerken, siehe Temporäre Architektur 
 ephemeres Gewässer, episodisches Gewässer, das nur sehr kurzzeitig Wasser führt, siehe Gewässer #Nach Wasserführung im Zeitverlauf
 ephemerer Fluss, ein Fluss, der für längere Zeit trockenfällt und nur selten Wasser führt, siehe Trockenfluss
 Ephemere Künste, siehe Darstellende Kunst
 Ephemere Filme: Nationalsozialismus in Österreich

Siehe auch:
 Ephemera (Begriffsklärung)
 Ephemeriden
 Ephemeridenzeit
 Ephemerisierung